Bahnhof Davos steht für folgende Bahnhöfe in Davos, Schweiz:
Bahnhof Davos Platz, in Davos Platz
an der Bahnstrecke Landquart–Davos Platz:
Bahnhof Davos Laret, in Davos Laret
Bahnhof Davos Wolfgang, bei Wolfgang (Pass)
Bahnhof Davos Dorf, in Davos Dorf
an der Bahnstrecke Davos Platz–Filisur
Bahnhof Davos Frauenkirch, in Davos Frauenkirch
Bahnhof Davos Glaris, in Davos Glaris
Bahnhof Davos Monstein, in Davos Monstein
Bahnhof Davos Wiesen, in Davos Wiesen